Bârza se poate referi la:

 Localități din România
 Bârza, Caraș-Severin
 Bârza, Mureș
 Bârza, Olt, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Barza (dezambiguizare)
 Bârzeiu (dezambiguizare)
 Bârzești (dezambiguizare)

 Râul Bârzani